Josef Mach ist der Name folgender Personen:

* Josef Mach (Schriftsteller) (1883–1951), tschechischer Lyriker, Journalist und Übersetzer
 Josef Mach (Regisseur) (1909–1987), tschechischer Drehbuchautor und Filmregisseur